Капура — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капура, Алексей Анатольевич (род. 1958) — российский пловец — паралимпиец.
 Капура, Михаил Михайлович (род. 1961) — российский юрист, с 2005 по 2010 член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
 См. также 
 Капур
 Капуро
 Кепура